La Vallée d'Aoste, une région naturelle alpine (dans ce cas « vallée » ne prend pas de majuscule) et région autonome italienne ;
 La Vallée d'Aoste, un vignoble de cette région ;
 Vallée d'Aoste, une coalition politique valdôtaine.